CSL pode significar:

Chinese Super League, campeonato chinês de futebol
Cosmopolitan Soccer League, liga semi-profissional de futebol dos Estados Unidos
Colégio São Luís, instituição de ensino de São Paulo
Canadian Soccer League, liga profissional de futebol do Canada
Campus Sete Lagoas, um dos campi da Universidade Federal de São João del-Rei

Desambiguações de siglas